Saint-Loup kan syfta på någon av de franska kommunerna 

 Saint-Loup, Jura i östra Frankrike
 Saint-Loup, Loir-et-Cher i centrala Frankrike
 Saint-Loup, Charente-Maritime i västra Frankrike
 Saint-Loup, Creuse i centrala Frankrike
 Saint-Loup, Allier i centrala Frankrike
 Saint-Loup-Cammas i södra Frankrike
 Saint-Loup-de-Buffigny i nordöstra Frankrike
 Saint-Loup-en-Champagne i nordöstra Frankrike
 Saint-Loup-Terrier i nordöstra Frankrike
 Saint-Loup-des-Chaumes i de centrala delarna av Frankrike
 Saint-Loup-en-Comminges i södra Frankrike
 Saint-Loup-de-Fribois i norra Frankrike
 Saint-Loup-Hors i norra Frankrike
 Saint-Loup, Rhône